Space Hulk:

 Space Hulk — настольная игра фирмы Games Workshop.
 Space Hulk — компьютерная игра 1993 года в сеттинге вселенной Warhammer 40,000.
 Space Hulk: Vengeance of the Blood Angels — вторая часть игры Space Hulk по вселенной Warhammer 40,000.
 Space Hulk — компьютерная игра 2013 года для платформы Windows.